{{DISPLAYTITLE:(20993) 1985 RX2}}

A (20993) 1985 RX2 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Henri Debehogne fedezte fel 1985. szeptember 5-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (20501–21000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói